Paolo Romano – attore italiano
Paolo Romano – politico italiano
Paolo Romano – scultore e orafo italiano